Progressiv kan syfta på:

 Progressiv (politik) – en anhängare av framstegsvänliga ideal, exempelvis liberalism.
 Progressiv kristendom – en form av kristendom som kännetecknas av en vilja att ifrågasätta tradition
 Progressiv judendom – en inriktning inom judendomen
 Progressiv rock – en musikgenre eller grupp av musikgenrer
 Progressiv metal – en komplicerad form av metal, som experimenterar mycket, bland annat med taktarter
 Progressiv house – en undergenre till housemusik
 Progressiv trance – en subgenre till trance
 Progressiv strömning – media som användare kan titta på medan filerna laddas ner
 Progg – ett svenskt musikfenomen som var starkt influerad av det sena 1960-talets ungdomsrevolter 
 Progressiv (grammatik) – en verbform
 Progressiv fjäder, se Fjäder (teknik)
 Progressive scan – en teknisk term som anger hur en dator- eller tv-bild skapas
 Progressiv skatt –  skatt som tas ut i större andel ju större inkomsten är
 Progressiv retinal atrofi – en ärftlig ögonsjukdom hos hundar och katter

Se även
Progressivism – en ideologi som innebär en syn på att tekniska, samhälleliga, ekonomiska och vetenskapliga framsteg leder till ett i alla avseenden bättre samhälle